Majang (rivier) - rivier in Indonesië
 Majanggracht - gracht in Amsterdam vernoemd naar bovenstaande rivier
 Majang (brug) - brug over bovenstaande gracht